Сезон 2016/2017 годов стал для ФК «Севилья» 110-м в его истории.

Команда 2016/17

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Севилья» в сезоне 2016/2017 годов.

Суперкубок УЕФА

Суперкубок Испании

Чемпионат Испании 2016/17

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Лига чемпионов УЕФА

Групповой раунд

1/8 финала

Примечания 

2016/2017
Севилья